Аткинсон, Уильям:
 Аткинсон, Уильям Стивен (1820—1876) — британский лепидоптерист проработавший большую часть своей жизни в Индии.
 Аткинсон, Уильям Уокер (1862—1932) — американский адвокат, коммерсант, издатель и оккультист, писатель.
 Аткинсон, Уильям Ятс (1854—1899) — 55-й губернатор штата Джорджия (США) (1894—1898).